Пуэрто-Рико принимало участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) в первый раз за свою историю, и завоевало одну бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль Пуэрто-Рико.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Хуан Эвангелиста Венегас.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1948 года